Engelhart ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Engelhart (1817–1886), deutscher Politiker
 Catherine Engelhart (1845–1926), dänische Malerin
 Christian Engelhart (* 1986), deutscher Autorennfahrer
 Franz Xaver Engelhart (1861–1924), deutscher Priester, Kirchenmusiker und Komponist
 Johann Engelhart, Kupferstecher und Medailleur in Vilnius
 Johann Friedrich Philipp Engelhart (1797–1837), deutscher Chemiker
 Josef Engelhart (1864–1941), österreichischer Maler und Bildhauer
 Marc Engelhart (* 1976), deutscher Rechtswissenschaftler
 Michel Engelhart (1897–1969), österreichischer Architekt
 Stanley Engelhart (1910–1979), britischer Sprinter
 Susanne Engelhart (1904–1967), deutschsprachige Schauspielerin

Engelhart ist der Name folgender Ortschaft:
 Engelhart (Gemeinde Scheffau), Rotte in der Gemeinde Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Engelhard
 Engelhardt
 Englehart
 Engleheart